Columba (lateinisch für „Taube“) bezeichnet:

 ein Sternbild des südlichen Sternenhimmels, siehe Taube (Sternbild)
 in der Antike die Insel Mallorca
 eine ehemalige britische Fähre, siehe Hebrides-Klasse
 eine Gattung der Tauben, siehe Feldtauben
 ein männlicher Vorname, siehe Columba (Vorname)
 zwei irische Mönche, siehe Kolumban

Heilige:
 Columba von Cornwall
 Columba von Schottland
 Kolumba von Sens
 Columba von Spanien
 Columba von Terryglass

Siehe auch:

 Kolumba
 Colomba
 Columbia